Pierre IV est un nom porté par plusieurs souverains européens et américain.

Rois 
 Pierre IV, tsar des Bulgares de 1185 à 1197.
Pierre IV dit le Cérémonieux, roi d'Aragon de 1336 à 1387
Pierre IV, roi de Portugal en 1826 sous le nom de Pierre IV de Portugal, puis empereur du Brésil de 1822 à 1831 sous le nom de Pierre  du Brésil
 Pierre IV du Kongo

Princes, ducs, comtes 

Pierre IV du Brésil, depuis 1940, est aussi le nom impérial donné par les monarchistes brésiliens partisans de la branche aînée au prince Pierre Gaston du Brésil (né en 1913), arrière-petit-fils de l'empereur Pierre II du Brésil.

Ecclésiastiques 

 Pierre IV, évêque d’Uzès en 1427
Homonymie
 Pierre IV, évêque de Nîmes de 1598 à 1625